Адис Яхович (; ) — северомакедонский футболист, нападающий турецкого клуба «Бодрумспор».

Карьера 
Первый свой профессиональный контракт подписал с северомакедонским клубом «Македония Гёрче Петров» в 18 лет, раскрыться смог в боснийском «Сараево», где провел два хороших сезона. В 2011 году игрок перешёл в «Виль», выступающий во втором по силе швейцарском дивизионе. В дебютном сезоне забил 17 мячей, став лучшим бомбардиром команды.

Во втором сезоне, отыграв 6 туров, забил 7 мячей, следствием чего стал интерес со стороны высшелигового «Цюриха», куда игрок отправился в аренду. Проведя сезон в элите швейцарского футбола, игрок не имел большого желания опускаться на ступень ниже и начал подыскивать новый клуб. Был интерес со стороны леверкузенского «Байера», но до конкретного предложения не дошло.

Сезон 2013/14 Яхович начал в составе того же «Виля», забив 5 мячей в 5 играх, но 01 сентября 2013 перешёл в состав полтавской «Ворсклы», где главный тренер Василий Сачко подыскивал мощного форварда. Дебютировал за полтавчан в 1/16 Кубка Украины в победном для своей команды матче против «Волыни». Первый мяч за украинский клуб забил в домашней игре против «Динамо». Этот мяч оказался единственным в матче. 12 апреля 2014 года, в матче против «Шахтера» на 84 минуте забил единственный в игре мяч, таким образом, в дебютном для себя сезоне, принес победу своей команде в двух играх против двух сильнейших коллективов Премьер-лиги.

Отработав однолетний контракт, покинул расположение полтавчан как свободный агент, заявив, что сезон в Полтаве стал "самым счастливым периодом в игровой карьере.

В июне 2014 года перешел в хорватскую «Риеку». 1 сентября 2014 года подписал контракт с российским футбольным клубом «Крылья Советов» Самара. 31 августа 2016 года перешёл в турецкий клуб «Гёзтепе».

После 51 матча в «Гёзтепе» перешел в «Коньяспор», в котором за 43 матча забил 17 голов.

В 2019 году был совершен трансфер Яховича в «Ени Малатьяспор». В Малатьяспоре провел 18 матчей и забил 11 голов. 

В июле 2020 года Адис продолжил своё путешествие по Турции, на этот раз он перешел в «Антальяспор».

Яхович вернулся в «Гёзтепе» в феврале 2021 свободным агентом и провел 3 матча, в которых не забил ни одного гола.

Национальная сборная 
Адис Яхович дебютировал 14 ноября 2012 года за сборную Македонии в матче против сборной Словении. 22 марта 2013 года сыграл в первом официальном матче против сборной Бельгии. Дебютный гол за сборную забил в ворота сборной Сербии. Этот мяч оказался «голом престижа», так как македонцы уступили со счетом 1:5.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Антальяспор»